sitio-novensi – abitanti di Sítio Novo (Maranhão)
sitio-novensi – abitanti di Sítio Novo (Rio Grande do Norte)